

Biologia
 Pythonidae, famiglia di serpenti squamati
 Python, genere di serpenti non velenosi 
Python anchietae (Pitone dell'Angola)
Python breitensteini
Python brongersmai
Python curtus (Pitone corto)
Python molurus (Pitone moluro)
Python molurus molurus (Pitone delle rocce indiano)
Python molurus bivittatus (Pitone delle rocce birmano)
Python natalensis (Pitone del Natal o Pitone africano minore)
Python regius (Pitone reale o Pitone palla)
Python reticulatus (Pitone reticolato)
Python sebae (Pitone di Seba o Pitone africano maggiore)
Python timorensis (Pitone di Timor)

Informatica
 Python, linguaggio di programmazione

Armi
 Colt Python, rivoltella calibro. 357 Magnum statunitense
 Python, missile a corto raggio a guida IR

Media
 Python - Spirali di paura (Python), film horror del 2000
 Python II, sequel del 2002 del film sopracitato
 Monty Python, gruppo comico inglese

Arte
 Python – ceramista greco antico attivo nel V secolo a.C.
 Python – ceramografo pestano attivo nel IV secolo a.C.

Giocattoli

 Python  –  modellino in scala 1/64 della Hot Wheels del 1968.